Reindell ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Reindell (1908–1990), deutscher Sportmediziner, Olympia-Mannschaftsarzt
 Ursula Reindell (* 1946), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Reindel
 Reindl